William Russell kan syfta på många personer, bland andra:

 William Russell, 1:e baron Russell av Thornhaugh (omkring 1558–1613)
 William Russell, 1:e hertig av Bedford (1616–1700)
 William Russell, 8:e hertig av Bedford (1809–1872)
 William Russell, Lord Russell (1639–1683)
 William Russell, 1:e baronet av Wytley (omkring 1602–1669)
 William Russell, 1:e baronet av Chippenham (död 1654)
 Lord William Russell (1767–1840)
 William Russell (biskop) (död 1374)

Se även 

 Bill Russell (född 1934)
 Willy Russell (född 1947)
 George William Russell (1867–1935)
 William Howard Russell (1821–1907)